La categoria 57 kg è la terza categoria femminile di peso per la lotta libera ai Giochi della XXXII Olimpiade; la gara si svolse il 4 e 5 agosto 2021 presso il Makuhari Messe di Tokyo. Vi hanno partecipato 16 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento.  Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Collegamenti esterni 

Lotta ai Giochi della XXXII Olimpiade